Madia — род растений семейства Астровые
 Madia Entertaiment — разработчик компьютерного симулятора Шторм, Шторм 2 и др.